Farnborough fait surtout référence à la ville du Hampshire, Farnborough, connu pour son salon aéronautique annuel.

Farnborough peut aussi être un toponyme faisant référence à:

Toponyme

Farnborough, localité du Queensland

Farnborough, ville du Hampshire
Farnborough, village du Berkshire
Farnborough, quartier du sud-est de Londres
Farnborough, village du Warwickshire
Farnborough, ancien  du Warwickshire de 1894 à 1932

Voir aussi
Farmborough, village du Somerset

Homonymie de toponyme